Эли́забет Кэ́трин Фе́рард (; 22 февраля 1825, Блумсбери, Лондон, Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии — 18 апреля 1883, , Лондон, Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии) — первая женщина, посвящённая в сан дьякониссы в англиканской церкви, основательница института дьяконисс в Церкви Англии. Святая.

Биография 
Родилась 22 февраля 1825 года в Лондоне, в районе Блумсбери. Она была вторым ребёнком в семье солиситора Дэниела Ферарда и его супруги Элизабет, урождённой Клементсон. Ферарды вели происхождение от французских протестантов, эмигрировавших в Великобританию.

В 1858 году, после смерти матери, Ферард совершила поездку в город Кайзерверт, в Прусском королевстве. Здесь находился институт дьяконисс, основанный в 1836 году лютеранским пастором Теодором Флиндером. Целью этой организации была подготовка женщин к служению в приходах — медицинскому уходу за больными, преподаванию детям и оказанию помощи бедным членам общества. Ферард поступила в институт дьяконисс в Кайзерверте, где обучалась сестринскому делу. Обучение давалось ей с трудом, так как она плохо понимала местный диалект немецкого языка.

По возвращении в Великобританию Ферард некоторое время провела в общине англиканских монахинь в . Вскоре после этого она решила основать общину дьяконисс в Лондоне. Её решение нашло понимание у состоятельного родственника,  и нескольких других благотворителей, которые предоставили средства на реализацию проекта. 30 ноября 1861 года в здании на Бартон-Кресент, недалеко от вокзала Кингс-Кросс, по благословению Арчибальда Тэйта, в то время служившего епископом Лондона, был открыт Дом дьяконисс в Северном Лондоне. 18 июля 1862 года епископ Тэйт провёл обряд посвящения Ферард, предоставив ей лицензию на служение под номером один. Таким образом, она стала первой женщиной, посвящённой в сан дьякониссы в англиканской церкви. Вместе с ней дьякониссами стали Эллен Мередит и Анна Уилкокс.

В основанной Ферард общине молитвенная практика сочеталась с уходом за больными в госпиталях, преподаванием в школах и заботой о бедных членах общества. В первые годы дьякониссы помогали священникам в местном приходе и трущобах , отвечали за сестринское дело в  и преподавали в местных школах. С 1868 года община стала называться Лондонским епархиальным институтом дьяконисс.

Современники оставили свидетельства о Ферард как о человеке волевом, дисциплинированном, с обострённым чувством справедливости, отзывчивым и одновременно сдержанным и очень скромном. Вначале она просила не поручать ей руководство сестричеством, но подчинилась решению большинства. В 1870 году из-за проблем со здоровьем Ферард отошла от руководства организацией. В 1873 году институт переехал в новые здания в , приобретённые на средства благотворителей, и сёстры начали служение в приходе в Ноттинг-Дейл. Сразу после переезда в одном из новых зданий ими был открыт приют для больных бездомных, которых по разным причинам отказывались принимать в госпитали. Число женщин, желающих стать членами сестричества, становилось всё больше, в связи с чем росло и количество приходов, в которых они трудились. 

Отойдя от управления институтом, Ферард возглавила детский приют в . Умерла 18 апреля 1883 года в Лондоне, в доме № 16 на площади .

Память 
В 1983 году Лондонский епархиальный институт дьяконисс был переименован в , а в 1987 году в Общество Святого Андрея, которое стало англиканским религиозным орденом. В том же году, после того как женщин стали рукополагать в дьяконский сан, институт дьяконисс в Церкви Англии был упразднён. В 1994 году три дьякониссы, обучавшиеся в институте, основанном Ферард, были рукоположены в священницы, а одна из них в 2015 году стала епископом. День памяти Элизабет Кэтрин Ферард, внесённой в Календарь святых Церкви Англии, ежегодно отмечается 18 июля, в день её посвящения в дьякониссы. Этот же день в англиканской церкви отмечается и как день памяти святой великой княгини Елизаветы, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве

Примечания 

Женщины в религии
Диаконисы
Англиканские святые